Svetovna jakostna snooker lestvica 1996/97: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 64 igralcev v sezoni 1996/97.

Zunanje povezave
 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (1990/91 - 1999/00)  
 WWW Snooker: svetovna lestvica 1996/97 

1996/97
1996 v snookerju
1997 v snookerju